Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-4, 6-2

Teste di serie 
 Ilie Năstase (campione)
 Roscoe Tanner (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1976